

Nom commun 
Écurie peut faire référence à :
 écurie, un lieu d'élevage des chevaux ;
 Écurie, un club de lutteurs de sumo ;
 écurie, un ensemble de coureurs cyclistes faisant partie de la même équipe ;
 écurie, une équipe en sports mécaniques, notamment en Formule 1 (voir Écurie de Formule 1) :
 équipe d'usine, dit aussi équipe officielle, représentant officiellement un constructeur,
 équipe satellite dépendant d'une équipe usine ou disposant du soutien financier et/ou technique d'un constructeur.

Toponyme 

 Écurie, une commune du Pas-de-Calais.

Acronyme 
ECURIE peut désigner :
 European Community Urgent Radiological Information Exchange (en français, Système européen d'échange d'informations en cas d'urgence radiologique), le système européen d’échange d’informations en cas d’urgence radiologique ou d'accident nucléaire.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Vocabulaire du sport automobile